Sarre se poate referi la:

 Sarre, departament al Franței din perioada revoluției și a primului Imperiu
 Sarre, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia
 Sarre-Union, comună în departamentul Bas-Rhin, Franța